Le Désert rouge est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Désert rouge (The Painted Desert), film américain de Howard Higgin (1931)
 Le Désert rouge (Il deserto rosso), film franco-italien de Michelangelo Antonioni (1964)